EDP Naturgas Energía es un grupo energético  español que suministra gas y electricidad a empresas y particulares. Para ello, realiza actividades de transporte y distribución de gas el mercado regulado, y comercializa gas y electricidad en el mercado liberalizado. Según los datos de la empresa, al finalizar 2008, Naturgas daba servicio a 690.032 puntos de suministro en el mercado regulado y a 628.294 clientes de gas en el mercado liberalizado. También suministraba electricidad a 41.486 clientes.

EDP Naturgas Energía cuenta con infraestructuras propias en ocho comunidades autónomas españolas: País Vasco, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Madrid, Región de Murcia, Extremadura y Navarra. Tiene una facturación de 1.333 millones de euros en 2008 y una red de gasoductos de más de 5.870 kilómetros. Emplea a más de 315 personas y está integrado en el grupo HC Energía (antigua Hidrocantábrico), del Grupo EDP.

Desde 2016 la sociedad está participada al 100% por EDP España, que en 2017 vendió su red de distribución a un consorcio formado por JP Morgan Infraestructure, Swiss Life y Abu Dhabi Investment Council por 2591 millones €.

Historia 
El grupo Naturgas Energía, antes Naturcorp, era en 2003 una empresa pública propiedad del Ente Vasco de Energía que agrupaba las participaciones de cuatro sociedades gasistas públicas dedicadas a la distribución de gas natural en el País Vasco: el 79,5% de Gas de Euskadi, el 50% de Bilbogas, el 50% de Gasnalsa y el 49% de Donostigas. En 2002, el Gobierno Vasco decidió privatizar el Grupo, lo que se realizó mediante un concurso público. Hidrocantábrico se adjudicó la privatización en marzo de 2003 (tras presentar una oferta mejor valorada que la de los otros tres grupos que llegaron a la fase final, Iberdrola, Gas Natural y la italiana Enel). Hidrocantábrico fusionó la empresa Gas de Asturias, de la que era propietario, con Naturcorp, consolidanddo en una sola empresa todas sus participaciones gasistas (noviembre de 2003). Gas de Asturias, fundada en 1987, había absorbido en 2002 la empresa Gas Figueres, y también se integró en Naturcorp en la misma fecha. El grupo portugués EDP (Energías de Portugal), accionista de Hidrocantábrico, se hizo en julio de 2004 con una importante participación adicional en la compañía asturiana y pasó a controlar el 95% del Grupo Hidrocantábrico, en la actualidad HC Energía. En 2005 Naturcorp cambió su denominación por Naturgas.

En 2016, EDP se hizo con el 100% del accionariado de la compañía, al comprar al EVE el 5% de acciones que poseía de Naturgas.

Patrocinio deportivo 
La empresa patrocina un equipo ciclista aficionado, filial del profesional Euskadi, llamado EDP, afincado en la provincia de Álava.

Referencias

Enlaces externos 
EDP Naturgas Energía

Empresas del País Vasco
Empresas patrocinadoras de equipos ciclistas
Empresas participadas por el Gobierno Vasco
Instituciones y organismos con sede en Bilbao
Organizaciones fundadas en 2003
España en 2003
EDP España